

Lokalizacje

Austria 
 Kirchham – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Gmunden

Niemcy 
 Kirchham – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Pasawa